Хайтман ():
 Хайтман, Фридрих (1853—1921) — немецкий архитектор.
 Хайтман, Фриц (1891—1953) — немецкий органист.